Turzany (Koejavië-Pommeren), een dorp in de gemeente Inowrocław in het woiwodschap Koejavië-Pommeren
 Turzany (Neder-Silezië), een dorp in de gemeente Wińsko in het woiwodschap Neder-Silezië)